Бутка — фамилия и топоним:

Населённый пункт 
 Бутка — село в Свердловской области, в Талицком районе, родина первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

Реки 
 Бутка (река) — в Свердловской области.
 Бутка (ручей) — в Свердловской области.

Персоналии 
 Бутка, Сали (1852—1938) — албанский поэт и националист.
 Бутка, Сафет (1901—1943) — албанский преподаватель, политик, националист.
 Бутка, Уран (род. 1938) — албанский историк, преподаватель, писатель и национал-демократический политик.
 Бутка, Кемаль (1907—1997) — албанский архитектор, политик, художник, гравёр, дизайнер почтовых марок.